BNH steht für:
 Brand New Heavies
 Brighton and Hove (ISO-3166-2-Code:GB-BNH)
 Barnes Airport (IATA-Code), Flughafen von Hardford (Connecticut), Connecticut

Abkürzung